Zongzhai är en Köping som lyder under stadsdistriktet Suzhou i Jiuquan i Gansu-provinsen i Kina.   Den ligger i provinsen Gansu, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Peking. Zongzhai ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Terrängen runt Zongzhai är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Zongzhai. Runt Zongzhai är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jiuquan,  km nordväst om Zongzhai. Trakten runt Zongzhai består i huvudsak av gräsmarker.

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina